Афана́сий Серге́евич Блино́в () — советский деятель госбезопасности, генерал-лейтенант (1945; лишён звания в 1954); заместитель министра государственной безопасности СССР В. С. Абакумова, депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

В 1948 году руководил обыском у Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Ключи Вятской губернии. Отец являлся управляющим имением, убит вместе с помещиком после переворота 1917 года. Мать с детьми проживала в деревне, находящейся в пригороде г. Глазова, где и работал отец, имеющий дом, мельницу в Ключах.

С 1916 года работал рассыльным, переписчиком в Ключевском волостном правлении, с 1918 — делопроизводителем, секретарём Ключевского волисполкома. С 1927 года служил в милиции, был на административной и хозяйственной работе. Член ВКП(б) с 1927 года.

В 1929 году на службе в ОГПУ, работал в полномочном представительстве ОГПУ по Уралу, затем оперативным сотрудником в Управлении НКВД по Свердловской и Челябинской областям. С 1937 года руководил Секретно-политическим отделом УНКВД Красноярского края. С 1938 года был начальником отделения, заместителем начальника следственной части 3-го Отдела ГУГБ НКВД СССР. С 1939 года был начальником Управлении НКВД / НКГБ по Ивановской (5.12.1938 — 30.12.1941) и Куйбышевской (30.12.1941 — 28.12.1942) областям.

С 1942 года — начальник 3-го (Секретно-политического) Управления НКВД СССР. С 7 мая 1943 по 13 июля 1946 — начальник Управления НКГБ / МГБ по Московской области. В 1946 году назначен заместителем министра государственной безопасности СССР, в 1948 году руководил обыском у Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Отвечал за формирование и сохранность архива.

Делегат (от Ивановской областной парторганизации) XVIII съезда ВКП(б) (1939), XVIII конференции ВКП(б) (1941); депутат (от Московской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 2-го созыва (1946—1950).

В августе 1951 года после ареста В. С. Абакумова А. С. Блинов был уволен из органов госбезопасности. В 1954 году «по фактам, дискредитирующим звание генерала госбезопасности», Постановлением Совета Министров СССР лишён звания генерал-лейтенанта.

С 1951 по 1956 годы работал главным контролёром по промкооперации Министерства госконтроля РСФСР, умер в 1961 году в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Жена похоронена там же, но позднее.

Награды 
 два ордена Красной Звезды (19.12.1937, 3.11.1944);
 орден «Знак Почёта» (26.4.1940);
 два ордена Красного Знамени (20.9.1943, …);
 два ордена Отечественной войны 1-й степени (29.10.1948, 24.8.1949);
 медали;
 знак Заслуженный работник НКВД СССР (4.2.1942).

Комментарии

Примечания

Литература 
 Энциклопедия секретных служб России. — М.: АСТ, 2003. — 800 с.

Ссылки 
 
 

Сотрудники КГБ СССР
Сотрудники НКВД
Персоналии:Ивановская область
Заместители министров СССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XVIII конференции ВКП(б)
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Лишённые воинского звания